
Molekulska formula -{C5H9NO3}- se može odnositi na:
 Hidroksiprolin
 Aminolevulinska kiselina